Línea 5B o línea 5b pueden referirse a:
Línea 5B, línea del transporte urbano de Vitoria, España.
Línea 5B, línea del transporte urbano de Torrejón de Ardoz, España.
Línea 5B, línea del transporte urbano de Comodoro Rivadavia, Argentina.